AAT puede referirse a:

Armamento 
 AAT-52, ametralladora de propósito general francesa.

Asociaciones 
 Asociación Amigos del Tranvía, una asociación de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Asociación Argentina de Tenis, asociación civil que abarca todas las actividades vinculadas con el tenis en Argentina.
 Asociación de Autores de Teatro, asociación española radicada en Madrid.

Aviación 
 Asia Airfreight Terminal, terminal de carga del aeropuerto internacional de Hong Kong.
 Aeropuerto de Altay; en Altay, Xinjiang, China. 
 Aeropuerto Municipal de Alturas; en Alturas, California, Estados Unidos.

Bioquímica
 Alfa 1-antitripsina,  inhibidor de proteasa sérico.

Ciencia-ficción
Armored Assault Tank, un equipo de la película Star Wars.

Otros 
 Art & Architecture Thesaurus, vocabulario controlado que se utiliza para describir elementos de arte, arquitectura y cultura material.

Siglas